Štrekelj ist der Name folgender Personen:

 Alojzij Štrekelj (1857–1939), österreichisch-slowenischer Politiker
 Anton Štrekelj (Önologe) (1875–1943), slowenisch-jugoslawischer Önologe
 Anton Štrekelj (Grafiker) (1878–1970), slowenisch-jugoslawischer Grafiker
 Josip Štrekelj (1868–1955), österreichisch-slowenischer Politiker
 Karel Štrekelj (1859–1912), österreichisch-slowenischer Slawist